Рајмундо Енрикез има више значења:

 Рајмундо Енрикез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рајмундо Енрикез (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику